

Geografia

Niemcy 
 Altstadt – dzielnica Bayreuth
 Altstadt – dzielnica Düsseldorfu
 Altstadt – dzielnica Erfurtu
 Altstadt – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Altstadt – dzielnica Heidelbergu
 Altstadt – dzielnica Kilonii
 Altstadt – dzielnica Magdeburga
 Altstadt – dzielnica Schweinfurtu
 Altstadt – okręg administracyjny Moguncji
 Altstadt-Lehel – okręg administracyjny Monachium
 Altstadt-Nord – dzielnica Kolonii
 Altstadt-Süd – dzielnica Kolonii

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Budzistowo
 Stare Miasto

Zobacz też 
 Albstadt
 Altstadt I
 Altstadt II
 Altstaedt
 stare miasto